Ајотлан има више значења:

 Општина Ајотлан (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Ајотлан (Ајотлан, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику